Molekulska formula -{C15H11ClO2}- se može odnositi na:

 Kloridarol
 Fluorenilmetiloksikarbonil hlorid